Le tournoi de squash Apawamis Open 2004 est l'édition 2004 du Apawamis Open qui se déroule du 5 au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix. Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Les deux premières têtes de série se retrouvent en finale et Linda Charman s'impose face à Natalie Grainger.

Têtes de série

Tableau

Références 

2004
Squash en 2004
Sport dans l'État de New York en 2004
Sport en février 2004